Woman-Fronted Metal ou Female-Fronted Metal é um termo utilizado a qualquer banda de metal (ou seus derivados, como Nü Metal) que tem como vocalista uma mulher. Bandas conhecidas de "WFM" são: Otep, Nightwish, Within Temptation, Epica, etc.

Subcultura heavy metal